John Ulric Nef ist der Name folgender Personen:

* John Ulric Nef (Chemiker) (1862–1915), schweizerisch-US-amerikanischer Chemiker
 John Ulric Nef (Historiker) (1899–1988), US-amerikanischer Wirtschaftshistoriker